Víznar är kommunhuvudort för Víznar i Spanien. Den är belägen i provinsen Granada och regionen Andalusien, i södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Víznar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Víznar är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Víznar. Runt Víznar är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Granada,  km sydväst om Víznar. Runt Víznar är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien